Öcs, een plaats in Hongarije
 Obsessieve-compulsieve stoornis

Zie ook 
 OCS (doorverwijspagina)